Granville – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Dolna Normandia, w departamencie Manche
Miejscowości w USA:
 Granville – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Putnam
 Granville – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Sioux
 Granville – miejscowość w stanie Massachusetts, w hrabstwie Hampden
 Granville – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Washington
 Granville – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Washington
 Granville – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie McHenry
 Granville – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Licking
 Granville – miejscowość w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Monongalia
 Granville – miejscowość w stanie Vermont, w hrabstwie Addison
Gminy w USA:
 Granville (ang. Granville Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Putnam
 Granville (ang. Granville Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Kittson
 Granville (ang. Granville Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Platte
 Granville (ang. Granville Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Washington
 Granville (ang. Granville Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie McHenry
 Granville (ang. Granville Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Licking
 Granville (ang. Granville Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Mercer
 Granville (ang. Granville Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Bradford
 Granville (ang. Granville Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Mifflin
 Granville (ang. Granville Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Addison
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Granville (ang. Granville County) – w stanie Karolina Północna